Бори́с Бори́сович Вахти́н (30 ноября 1930 года, Ростов-на-Дону, СССР — 12 ноября 1981 года, Ленинград) — русский советский писатель, драматург, сценарист, философ, переводчик, востоковед-синолог. Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник ЛО ИВ АН СССР.

Биография 
Отец — Борис Вахтин, журналист, специальный корреспондент «Комсомольской правды» в Ростове-на-Дону, в 1935 году арестованный и расстрелянный в 1938 году; мать — журналистка, будущая писательница Вера Панова (1905—1973).

В 1937 году Борис Вахтин вместе с матерью, старшей сестрой и младшим братом переехал к бабушке, в полтавскую деревню Шишаки. Во время войны с бабушкой и братом пережил оккупацию. Позже Пановой удалось переправить сына в Пермь. В 1947 году Борис переехал к матери в Ленинград.

В 1954 году окончил китайское отделение Восточного факультета ЛГУ, в 1957 году — аспирантуру. Учился у академиков В. М. Алексеева и Н. И. Конрада. С 1952 года работал в Ленинградском отделении Института народов Азии АН СССР, где в 1962—1964 годах заведовал Дальневосточным кабинетом.

Похоронен на кладбище в Комарово.

Сын — лингвист Н. Б. Вахтин (род. 1950).

Творчество 
Творческая и профессиональная жизнь Бориса Вахтина делится на две части, две составляющие: официальную и неофициальную.

Официальная часть 
Синолог, кандидат филологических наук (1959, диссертация «Юэфу эпохи Хань и Наньбэйчао — памятник китайской поэзии»), автор работ по литературе Древнего Китая и Кореи. Был принят в Союз писателей СССР как переводчик китайской поэзии, в 1978—1981 годах руководил семинаром переводчиков с восточных языков. Секретарь Секции художественного перевода Союза писателей РСФСР. Учеником Вахтина является М. Е. Кравцова.

Автор сценариев нескольких художественных фильмов, в том числе популярного телефильма «На всю оставшуюся жизнь» (экранизация романа В. Пановой «Спутники») — в соавторстве с режиссёром Петром Фоменко.

Написал очерк «Гибель Джонстауна», посвящённый массовому самоубийству членов американской секты «Храм народов». Опубликован очерк был в 1982 году в журнале «Новый мир» уже после смерти Вахтина.

Неофициальная часть

Литература 
В 1950-х годах Борис Вахтин начал писать прозу.

В 1964 году вместе с Владимиром Марамзиным, Игорем Ефимовым и Владимиром Губиным создал литературную группу «Горожане». Составленный ими одноимённый сборник, к которому Вахтин написал предисловие, был предложен издательству «Советский писатель», но после долгих обсуждений издательство его отвергло, и сборник распространялся в самиздате.

В советской печати у Бориса Вахтина вышло три рассказа, два — в альманахе «Молодой Ленинград» в 1965 году, один — в журнале «Аврора» в 1970 году, а, начиная с 1977 года, его рассказы и повести печатались в эмигрантских журналах «Время и мы», «Эхо».

В 1979 году Вахтин принял участие в бесцензурном альманахе «Метрополь» с сатирической повестью «Дублёнка», наполненной отсылками к произведениям Н. В. Гоголя.

Повесть «Одна абсолютно счастливая деревня» — это двадцать шесть эпизодов из жизни русской крестьянки, муж которой погиб на войне; в эпизодах передаётся образ мыслей, свойственный простому народу; при этом натуралистический комизм диалогов сменяется сюрреалистическими монологами предметов (например, колодца). Ироническая дистанция, выдерживаемая автором, не снижает трагизма происходящего.

Написал несколько пьес, лишь в 2000-х годах поставленных в Санкт-Петербурге. Спектакль по повести «Одна абсолютно счастливая деревня» был поставлен в 2000 году Московским театром «Мастерская Петра Фоменко».

Помимо художественной прозы писал социально-исторические и философские трактаты, главы из книги «Этот спорный русский опыт» публиковались в 1986 году в журнале «Эхо» под псевдонимом «Василий Акимов».

Критика 
 «Советский социум предстаёт перед читателем в трёх повестях Б. Вахтина — „Лётчик Тютчев, испытатель“, „Абакасов — удивлённые глаза“ и „Ванька Каин“. Художественный метод писателя — создание обобщённой картины советского образа жизни из деталей быта, фрагментов человеческих судеб, пересечения их мыслей, анекдотов». (Б. И. Иванов. «Литературные поколения в ленинградской неофициальной литературе: 1950-е — 1980-е годы» // Самиздат Ленинграда. 1950-е — 1980-е: Литературная энциклопедия. — М., Новое литературное обозрение, 2003.)
 «В „Лётчике Тютчеве“ и в „Абакасове — удивлённые глаза“ Вахтин был, на мой вкус, одним из немногих прозаических писателей послевоенного времени (наряду, конечно, с Венедиктом Ерофеевым и, быть может, с Сашей Соколовым первых двух романов), достигших, говоря по-старинному, совершенства прозы и, тем самым, безотносительности к условиям и обстоятельствам её написания». (Олег Юрьев. «Писатель как сотоварищ по выживанию» // В. А. Губин. Илларион и Карлик. Повесть о том, что… СПб 1997.)
 «Русская литература на том коротком отрезке, когда писал Вахтин, знает лишь немногих авторов …, у которых в подобной мере проявляется любовь к слову и словесному изображению». (Вольфганг Казак. «Лексикон русской литературы XX века». — М.: РИК «Культура», 1996.)
 «История недолгой любви, перемежающаяся описанием ужасов войны и вдохновенными одами русской природе, разложена на несколько глав-разговоров, в которых собеседниками героев на равных выступают огородное пугало, колодец и сама земля, а спотыкающаяся разговорная речь местами приобретает эпический масштаб. Бытовые детали и балансирующие на грани абсурда диалоги увидены здесь как часть естественного цикла бытия, в котором и обретается последняя простота и правда». (Сайт «Полка» о повести «Одна абсолютно счастливая деревня», 2018)

Общественная деятельность 
В 1960-е гг. Борис Вахтин был фактически неформальным лидером молодых ленинградских писателей, организовывал литературные выступления, выступил инициатором составления сборника группы «Горожане». Вёл на ленинградском телевидении программу «Русский язык», в 1966 г. был отстранён от работы за высказывания, прозвучавшие во время телепередачи, посвящённой сохранению традиционных топонимов. 30 января 1968 г. участвовал в организации вечера Экспериментального литературного объединения, после которого разгневанное ленинградское партийное руководство инициировало кампанию увольнений и проработок.

Был близок к правозащитному движению, подписывал обращения в защиту политзаключённых. В 1964 году выступал в поддержку Иосифа Бродского. Подпись Вахтина, удостоверяющая точность пересказа, стоит под записями из зала суда над Бродским.

В 1966 году во время суда над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем («процесс Синявского-Даниэля») вёл записи, позже использовавшиеся в «Хронике текущих событий».

В 1974 году привлекался свидетелем по делу Владимира Марамзина и Михаила Хейфеца, но от дачи показаний отказался, из-за чего впоследствии не смог защитить докторскую диссертацию.

Изданные книги 
 Эпические сказания народов Южного Китая. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956 (перевод, комментарии; совм. с Р. Ф. Итсом).
 Юэфу: Из древних китайских песен. М.; Л.: Гослитиздат ЛО, 1959 (перевод, комментарии).
 Юэфу: Из средневековой китайской лирики. М.: Наука, 1964 (перевод, комментарии).
 Борис Вахтин. Две повести (Одна абсолютно счастливая деревня; Дублёнка) — Анн Арбор: Ардис, 1982.
 Борис Вахтин. Гибель Джонстауна. — Л.: Советский писатель, 1986. — 325 с.
 
 Борис Вахтин. Портрет незнакомца. Сочинения. — СПб.: Журнал «Звезда», 2010. — 930 с. — ISBN 978-5-7439-0149-4.

Фильмография 
 1971 — Найди меня, Лёня!
 1975 — Лавина
 1975 — На всю оставшуюся жизнь…

Библиография 
  Стр. 71-72
 Самиздат Ленинграда. 1950-е — 1980-е: Литературная энциклопедия. — М., Новое литературное обозрение, 2003. Стр. 129-130.
 Довлатов С. Ремесло (Повесть в двух частях). Л., 1991.
 Борисова М. Послесловие // Вахтин Б. Так сложилась жизнь моя. Повести, рассказы. Л., 1990.
 Закс Д. Борис Вахтин, писатель. // Континент, № 69 (1991)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Рассказы в антологии малой прозы
 Статья на сайте ИВР РАН
 Страница в Энциклопедии Санкт-Петербурга
 Страница памяти Бориса Вахтина
 Борис Вахтин на сайте «Ростов неофициальный»
 Олег Юрьев: «Обычным рейсом над Россией», эссе о Борисе Вахтине на сайте OpenSpace

Умершие в 1981 году
Писатели России по алфавиту
Русские писатели XX века
Сценаристы СССР
Драматурги СССР
Переводчики поэзии на русский язык
Переводчики России
Востоковеды СССР
Синологи СССР
Советские диссиденты
Писатели России XX века
Выпускники восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Сотрудники ИВР РАН
Члены Союза писателей СССР
Переводчики с китайского языка
Похороненные на Комаровском кладбище
Умершие в Санкт-Петербурге
Кандидаты филологических наук